Епархия Кампу-Майора  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кампу-Майор, Бразилия. Епархия Кампу-Майора входит в митрополию Терезины. Кафедральным собором епархии Кампу-Майора является церковь святого Антония Падуанского.

История 
12 июня 1975 года Римский папа Павел VI выпустил буллу «Tametsi munus Ecclesiae», которой учредил епархию Кампу-Майора, выделив её из архиепархии Терезины и епархии Парнаибы.

Ординарии епархии 
 епископ Abel Alonso Núñez (24.03.1976 — 2.02.2000);
 епископ Eduardo Zielski (2.02.2000 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Tametsi munus, AAS 68 (1976), p. 305

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии